

Patronyme
Kjetil-Vidar Haraldstad (né en 1973), batteur de black metal norvégien
 (1937-2008), homme politique norvégien

Homonymie de patronyme
Patronyme norvégien